Головатий — українське прізвище.

Відомі носії 
 Головатий Антін Андрійович (1744—1797) — козацький кошовий отаман, полковник.
 Головатий Василь Антонович (1908—1979) — український художник.
 Головатий Володимир Васильович (1993—2022) — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Головатий Володимир Мирославович ( 1968) — український футболіст, півзахисник.
 Головатий Максим Сергійович (1992—2015) — сержант Збройних сил України. Загинув під час російсько-української війни.
 Головатий Микола Федорович (нар. 1943) — проректор МАУП.
 Головатий Михайло Іванович (1943—2016) — український краєзнавець, дослідник історії Станиславова.
 Головатий Павло Андрійович (1715—1795) — січовий суддя, брат Антона Головатого.
 Головатий Петро Михайлович (1907—1996) — український живописець.
 Головатий Сергій Петрович (нар. 1954) — український юрист і політик.
 Головатий Федір ( 1495) — опришок кінця XV століття.
 Головатий Ферапонт Петрович (1890—1951) — голова колгоспу «Стахановець», ініціатор збору коштів для Червоної Армії, Герой Соціалістичної Праці.
 Головатий Юрій Максимович (1923—1944) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища